Парламентские выборы в Финляндии (1929) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-2 июля 1929 года.

Результаты выборов

Примечания 

2
1929 год в Финляндии
Финляндия
1929